Tropicana steht für:

 Einen Nachtclub in Havanna, siehe Tropicana (Club)
 Ein Hotelcasino in Las Vegas, siehe Tropicana Las Vegas
 Tropicana Products, US-amerikanischer Getränkehersteller, Tochter von PepsiCo